Jean Philippe Lemoine est un joueur français de hockey sur glace né le  à Valence (Drôme). Défenseur ayant joué de nombreuses années au sein des Brûleurs de loups de Grenoble et des Dragons de Rouen.

Carrière 
1984-1985 : Aigles de Saint-Gervais (Nationale A, Fra)
1985-1986 : Aigles de Saint-Gervais (Nationale 1A, Fra)
1986-1987 : Brûleurs de loups de Grenoble (N1A, Fra)
1987-1988 : A.S.G. Tours (Nationale 1A, Fra)
1988-1989 : Brûleurs de loups de Grenoble (N1A, Fra)
1989-1990 : Brûleurs de loups de Grenoble (N1A, Fra)
1990-1991 : Brûleurs de loups de Grenoble (LN, Fra)
1991-1992 : Dragons de Rouen (Nationale 1A, Fra)
1992-9393 : Dragons de Rouen (Nationale 1A, Fra)
1993-1994 : Dragons de Rouen (Nationale 1A, Fra)
1994-1995 : Dragons de Rouen (Ligue Elite, Fra)
1995-1996 : Dragons de Rouen (Ligue Elite, Fra)
1996-1997 : Albatros de Brest (Nationale 1A, Fra)
1997-1998 : Frankfurt Lions (DEL, All)
1998-1999 : Brûleurs de loups de Grenoble (Elite, Fra)
1999-2000 : Brûleurs de loups de Grenoble (D3, Fra)
2001-2002 : Blitz de Granby (LHSPQ, Can)
2002-2003 : Prédateurs de Granby (LHSPQ, Can)
(Arrêt en 2003)

Naissance en septembre 1964
Naissance à Valence (Drôme)
Joueur des Voisins de Laval
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Chevaliers de Longueuil
Joueur du Sporting Hockey Club de Saint-Gervais
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Prédateurs de Granby
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace